Вале́рій Па́влович Пермяко́в (, нар. 15 січня 1996, Чита, Росія) — російський військовослужбовець, засуджений за  масове вбивство вірменської родини в Ґюмрі, внаслідок якого загинуло семеро осіб.

Життєпис 
Валерій Пермяков народився в Читі. Відомості про його особисте життя різняться. Так «Российская газета» стверджує, що Валерій жив з матір'ю, вітчимом та засудженим за вбивство старшим братом, тоді як LifeNews вдалося розшукати його батька — Павла Пермякова, що служить пастором у одній з баптистських церков міста. За словами чоловіка Валерій — шоста та наймолодша дитина у їх родині. У ЗМІ також зустрічалася інформація щодо психічних захворювань Валерія Пермякова, однак жодних підтверджень цьому немає.

До лав Збройних сил Російської Федерації був призваний восени 2014 року. Перший етап служби проходив в Читі, де готувався стати механіком-водієм танка. 3 грудня 2014 року був переведений до розташування 102-ї російської військова база в Ґюмрі.

Скоєння злочину 
В ніч на 12 січня 2015 року Пермяков заступив в караул та вирішив самовільно залишити межі військової частини і піти в місто. Близько 6:30 ранку він прокрався до будинку родини Аветисянів за адресою вул. Мяснікяна 188, де вбив шістьох людей — подружжя Сергія та Асмік Аветисянів, їх дітей Аїду та Армена, невістку Араксію Погосян та дворічну Асмік Аветисян. Живим залишилося лише 7-місячне немовля, що згодом також померло в лікарні від отриманих поранень. Після скоєння вбивств Валерій Пермяков перевдягнувся у цивільний одяг, що знайшов у будинку загиблих, та залишив місце злочину.

Про трагедію стало відомо після того, як до будинку Аветисянів завітала їх родичка та знайшла тіла. В квартирі поліція знайшла автомат Калашникова, два десятки відстріляних гільз та військову форму. В ніч з 12 на 13 січня Пермякова було затримано прикордонниками у селі Баяндур поблизу турецького кордону. Злочинця було передано керівництву військової частини.

Наслідки 
З 13 січня у Ґюмрі та Єревані тривали акції протесту з вимогою видати Валерія Пермякова вірменському правосуддю. Відбулися пікети 102-ї військової бази та президентської резиденції. Увечері 15 січня почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями біля Генерального консульства Росії у Ґюмрі, в результаті яких постраждали 12 осіб, у тому числі 3 правоохоронці. Незважаючи на це, Росія відмовила вірменам у передачі злочинця.

Суд 
23 серпня 2016 року суд м. Ґюмрі визнав В. Пермякова винним у вбивстві сім'ї з семи людей, а також розбійному нападі і спробі перетину кордону. Він отримав довічне ув'язення.

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Чити
Російські військовики